Omografia – in linguistica, identità nella grafia di due parole diverse
 Omografia – in matematica, corrispondenza biunivoca tra elementi di due spazi differenti